Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла кваліфаєр Марина Еракович у другому колі.

Зігравши на своєму тільки третьому турнірі від повернення після року травм і проблем зі здоров'ям, Серена Вільямс, маючи рейтинг 169 у світі на той час, виграла титул, у фіналі перемігши Маріон Бартолі з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
Bank of the West Classic